Plaats in Indonesië
 Warulor (Wiradesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Warulor (Paciran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java